Это неполный список спортивных стадионов Африки, упорядоченных по вместимости (количеству мест). Наиболее крупные стадионы в Африке используются для проведения футбольных матчей, а также матчей по регби и крикету. Здесь представлены стадионы вместимостью более 30 000 мест.

См. также 
 Список самых вместительных футбольных стадионов Южной Америки

Футбол в Африке
Списки стадионов
Списки:Африка